Мустакфи́ (), аль-Мустакфи́ Билла́х ()

 Абу-ль-Касим Абдуллах ибн Али аль-Мустакфи Биллах (905—949) — багдадский халиф из династии Аббасидов, правивший с 944 по 946 год.
 Абу Абд ар-Рахман Мухаммад ибн Абд ар-Рахман аль-Мустакфи Биллах (ум. в 1025 г.) — халиф Кордовы (1024—1025), праправнук Абд ар-Рахмана III, представитель династии Омейядов.
 Абу ар-Раби‘ аль-Мустакфи Биллах Сулейман ибн Ахмад (1285—1340) — третий аббасидский халиф, находившийся в Каире под властью мамлюкского султаната между 1302 и 1340 годами.
 Абу ар-Раби‘ аль-Мустакфи Биллах Сулейман ибн Мухаммад — аббасидский халиф, находившийся в Каире под властью мамлюкского султаната между 1441 и 1451 годами.